Deolinda Rodrigues Francisco de Almeida, poetisa, militante e mártir angolana;
 Deolinda Rodrigues Veloso, atriz e fadista portuguesa.